Clemente Ravetto, aviatore italiano (1878-1953)
 Laura Ravetto, politica italiana (1971)